Vorstendom Chatsjen; een middeleeuwse vorstendom in het huidige Nagorno-Karabach.
Huis van Chatsjen; een Armeense vorstenhuis van 821 tot 1828.
Chatsjen (rivier); een rivier in Nagorno-Karabach.
Askeran (gewest); de traditionele benaming van een van de gewesten van Nagorno-Karabach.